Остра може бити:

 Остра (Чачак), насељено мјесто града Чачка, Моравички округ, Република Србија
 Остра (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Остра (Анкона), насељено мјесто у округу Анкона, регион Марке, Италија